Cette page contient les pages d'homonymie de Duffie et Duffié.

 Darrell Duffie, un économiste canadien ;
 John Duffie (né en 1945), un joueur de baseball américain ;
 Matt Duffie (né en 1990), un joueur de rugby à XIII et rugby à XV néo-zélandais ;
 Paul Duffie (né en 1951), un homme politique canadien ;
 William Duffie, un homme politique canadien.

 Alfred Napoléon Duffié (1833-1880), un officier de l'armée française sous le Second Empire.